Laranda de Licaònia, ciutat de Licaònia, al sud-est d'Iconi (Frígia, part occidental de Capadòcia) 
 Laranda de Cataònia ciutat de la part oriental de Cataònia (Capadòcia) 
 Laranda de Lícia